Бородаевская — женсая форма фамилии Бородаевский

 Бородаевская, Мария Борисовна (1911—1994) — геолог, доктор геолого-минералогических наук (1949), профессор.
 Ясевич-Бородаевская, Варвара Ивановна (1861—1920) — русская исследовательница старообрядчества и сектантства, революционерка и правовед.